Die Deutsche Volleyballmeisterschaft der B-Jugend 2014 wird vom 17. bis 18. Mai in Hamburg (Endrunde männlich) und Emlichheim (Endrunde weiblich) ausgetragen.

Die Meister und Vizemeister der acht Regionalverbände qualifizieren sich bei ihren Regionalmeisterschaften für die Endrunden. Als Ausrichtervereine sind der SCU Emlichheim bei den Mädchen und der Eimsbütteler TV bei den Jungen bereits fix für die Endrunde qualifiziert.

Als Titelverteidiger gehen der TSV Mühldorf (männlich) bzw. der Schweriner SC (weiblich) - vorbehaltlich einer Qualifikation bei den jeweiligen Regionalmeisterschaften – ins Rennen.

Qualifikation 
Als Qualifikation gelten die Regionalmeisterschaften der acht Regionalverbände. Hierzu qualifizieren sich die besten Teams der Bundesländer des jeweiligen Regionalverbandes.

 Regionalverband Nord: Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Regionalverband Nordwest: Bremen, Niedersachsen
 Regionalverband Nordost: Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt
 Regionalverband West: Nordrhein-Westfalen
 Regionalverband Ost: Thüringen, Sachsen
 Regionalverband Südwest: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
 Regionalverband Südost: Bayern
 Regionalverband Süd: Nordbaden, Südbaden, Württemberg

Der Regionalverband Nordwest hat im männlichen und weiblichen Bereich jeweils nur einen Startplatz für den Meister des Regionalverbandes (gemäß DVV-Länderranking 2014). Als Ausrichtervereine sind der SCU Emlichheim bei den Mädchen und der Eimsbütteler TV bei den Jungen bereits fix für die Endrunde qualifiziert.

Finalrunde 
Im Rahmen der Vorstandssitzung der Deutschen Volleyball Jugend (dvj), der Nachwuchsorganisation des Deutschen Volleyball-Verbands am 2. Februar 2014 in Gotha wurde traditionsgemäß der Rahmenspielplan für die Deutschen Meisterschaften in der Halle festgelegt. Diese Auslosung der Regionalverbände ist für alle Altersklassen gültig.

Gruppenphase 
In den Gruppen spielt jeder gegen jeden auf zwei Gewinnsätze. Im Anschluss spielen die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Gruppen im K.-o.-System um vier Plätze im Viertelfinale entsprechend der Auslosung (siehe unten) gegeneinander.

Im weiblichen Bereich wird der Platz des Vizemeisters Nordwest vom Veranstalter SCU Emlichheim eingenommen. Bei den Jungen nimmt der Veranstalter Eimsbütteler TV den Startplatz des Vizemeisters Nordwest ein.

K.O. - Runde 
Die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Gruppen spielen im K.-o.-System in der Zwischenrunde gemäß Auslosung vom 2. Februar um vier Plätze im Viertelfinale gegeneinander. Die Verlierer der Zwischenrunde spielen um die Plätze 9–12, die Verlierer der Viertelfinals spielen noch um die Plätze 5–8. Das Spiel um Platz 3 wird nicht durchgeführt. Beide Verlierer der Halbfinals erhalten eine Bronzemedaille.

Weblinks 
 Deutsche Volleyballmeisterschaften aller Altersklassen

Einzelnachweise 

B 2014
Volleyballveranstaltung 2014